Bevernsches Schloss ist der Name folgender Gebäude:
 Bevernsches Schloss in Bevern, Landkreis Holzminden in Niedersachsen, siehe Schloss Bevern
 Bevernsches Schloss, ehemalige Herzogsresidenz in Braunschweig, siehe Bevernsches Palais
 Bevernsches Schloss, ehemalige Herzogsresidenz in Wolfenbüttel, siehe Kleines Schloss (Wolfenbüttel)